Dallas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dallas County (Alabama)
 Dallas County (Arkansas)
 Dallas County (Iowa)
 Dallas County (Missouri)
 Dallas County (Texas)